PDW har flere betydninger:
 Paging Decoder Software – open source software for telekommunikation
 Parallel Data Warehouse – Microsoft SQL Server-application
 Personal defense weapon − fuldautomatisk skydevåben